Amerikaanse bonte scholekster
 Australische bonte scholekster